

Sociologia 
 Abazi – gruppo etnico della Circassia e dell'Adighezia, in Russia

Numismatica 
 Abazi georgiano – valuta del Regno di Cartalia-Cachezia, esistito dal 1762 al 1800 sull'attuale territorio georgiano

Sport 
 Edmond Abazi (1968) – ex calciatore albanese, di ruolo centrocampista
 Leonit Abazi (1993) – calciatore albanese, di ruolo centrocampista